Salinas (span. für Salinen) ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:

in Bolivien:
 Salinas (Cuevo), Ort im Municipio Cuevo
 Salinas (Tarija), Ort im Municipio Entre Ríos im Departamento Tarija
 Kanton Salinas (Bolivien), Kanton im Municipio Entre Ríos im Departamento Tarija
 Municipio Salinas de Garcí Mendoza, Landkreis im Departamento Oruro
 Salinas de Garcí Mendoza, Ort in der Provinz Ladislao Cabrera
 Salinas de Lomerío, Ort im Departamento Santa Cruz

in Brasilien:
 Salinas (Brasilien), Ort im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

in Ecuador:
 Salinas (Bolívar), Ort und Parroquia rural im Kanton Guaranda der Provinz Bolívar
 Salinas (Ecuador), Stadt in der Provinz Santa Elena
 Salinas (Imbabura), Ortschaft und eine Parroquia rural im Kanton Ibarra der Provinz Imbabura
 Kanton Salinas (Ecuador), Kanton in der Provinz Santa Elena

in Puerto Rico:
 Salinas (Puerto Rico), Ort in Puerto Rico

in Spanien:
 Salinas (Alicante), Ort in der Provinz Alicante, Spanien
 Salinas (Castrillon), Ort am Jakobsweg, Spanien
 Salinas de Añana, Ort in der Provinz Álava, Spanien
 Salinas de Oro, Ort in der Provinz Navarra, Spanien

in Uruguay:
 Salinas (Uruguay), Stadt im Departamento Canelones, Uruguay

in den Vereinigten Staaten:
 Salinas (Kalifornien), Ort im Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika

sowie:
 Laguna Salinas, Salzsee in Region Arequipa, Peru
 Salinas (Pantanal), Salzseen im Pantanal, Brasilien
 Salinas River, Fluss in Kalifornien
 Salinas Pueblo Missions National Monument, Gedenkstätte in New Mexico
 Río Salinas, Flüsse

Salinas ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Salinas (1930–2012), peruanischer Politiker
 Amado Salinas, paraguayischer Fußballspieler
 Andrea Salinas (* 1969), US-amerikanische Politikerin
 Antonino Salinas (1841–1914), italienischer Klassischer Archäologe und Numismatiker
 Carlos Salinas de Gortari (* 1948), mexikanischer Politiker, Präsident 1988 bis 1994
 Félix Salinas (* 1939), peruanischer Fußballspieler

 Hernán Salinas (1956–2003), argentinischer Tangosänger
 Javier Salinas (* 1972), spanischer Schriftsteller
 Javier Salinas Viñals (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Mallorca
 Jone Salinas (1918–1992), italienische Schauspielerin
 José Ramón Astorga Salinas (1831–1906), chilenischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Santiago de Chile
 Julio Salinas (* 1962), spanischer Fußballspieler
 Luis Adolfo Siles Salinas (1925–2005), bolivianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Luis Enrique Salinas († 2013), kolumbianischer Fußballspieler
 Marcelo Salinas (* 1995), chilenisch-portugiesischer Fußballtorwart

 Mario Salinas (* 1988), bolivianischer Tennisspieler
 Mario Melanio Medina Salinas (* 1939), paraguayischer Priester, Bischof von San Juan Bautista de las Misiones
 Nicolás Salinas (* 1998), kolumbianischer Leichtathlet
 Pablo Salinas Herrera (* 1994), chilenischer Schachspieler
 Pedro Salinas (1891–1951), spanischer Schriftsteller
 Raúl Alberto Salinas (* 1978), mexikanischer Fußballspieler
 René Osvaldo Rebolledo Salinas (* 1958), chilenischer Geistlicher
 Roberto Salinas Price (1938–2012), mexikanischer Autor und Homer-Gelehrter
 Rodolfo Salinas (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Rodrigo Salinas Muñoz (* 1989), chilenischer Handballspieler
 Shea Salinas (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler
 Simon Salinas (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Teófilo Salinas Fuller (1919–1999), peruanischer Fußballfunktionär
 Yonathan Salinas (* 1990), venezolanischer Radrennfahrer

Salinas steht für:
 Salinas (Rum), eine brasilianische Rum-Marke

Siehe auch:
 Salina